George Webster (1797–1832) angol festő
 George Webster (1797–1864) angol építész
 George Webster († 1875) új-zélandi politikus
 George Webster (1885–1941) angol úszó
 George Webster (1945–2007) amerikaifutball-játékos 
 George Webster (1953) kanadai politikus
 George Webster (1991) amerikai színész

hasonló nevű
 Alfred George Webster (1852–1916) brit festő
 George Amon Webster (1945–2013) amerikai énekes
 George Harry Webster (1868–1933) kanadai politikus